W Polsce
 Krupice – kolonia w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki.
 Krupice – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Siemiatycze
 Krupice - część wsi Sufczyce w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Oleśnica
 Krupice – gromada w powiecie siemiatyckim

 Inne
 Krupice – wieś w Czarnogórze, w gminie Pljevlja

Zobacz też 
 Krupa, Krupin, Krupińskie, Krupka, Krupki, Krupówka, Krupy